Paweł Wojciechowski ist der Name folgender Personen:

* Paweł Wojciechowski (Ökonom) (* 1960), polnischer Ökonom und Politiker
 Paweł Wojciechowski (Leichtathlet) (* 1989), polnischer Stabhochspringer